Јохан Штраус () име је тројице познатих аустријских композитора:

 Јохан Штраус I (1804. - 1849), композитор, поборника валцера
 Јохан Штраус II (1825. - 1899), композитор, син Јохана I, познат као „Краљ валцера“
 Јохан Штраус III (1866. - 1939), композитор, син Едварда Штрауса